

Anno 
 356 o 356 a.C.

Codici 
 356 (astronomia) – Codice che designa l'osservatorio astronomico di Kogota, nella prefettura di Miyagi, in Giappone

Matematica 
 356 – numero